EUR es una sigla que puede significar:

 Euro, la moneda.
 Erasmus Universiteit Rotterdam (Universidad Erasmo de Róterdam, Países Bajos).
 Esposizione Universale Roma, un barrio de Roma construido para la Exposición Universal «Esposizione universale (1942)», que no se llegó a celebrar por la Segunda Guerra Mundial.
 Estimated Ultimate Recovery: un término usado por algunos analistas de crudo en referencia a la cantidad total producida por un campo de petróleo concreto.
 EUR.1 movement certificate, para la reducción de costes de importación (trato preferente entre determinados países).
 EUR-Lex, un servicio de la página web oficial de la Unión Europea.